Провинция Токопилья () — провинция в Чили в составе области Антофагаста. Административный центр — Токопилья.

Провинция административно разделена на 2 коммуны.

Территория — 16 236.0 км². Численность населения — 31 643 жителя (2017). Плотность населения — 1,95 чел./км².

Административный центр — город Токопилья.

География 
Провинция расположена на северо-западе области Антофагаста.

Провинция граничит:
 на севере — с провинциями Тамаругаль и Икике;
 на востоке — с провинцией Эль-Лоа;
 на юге — с провинцией Антофагаста.
На западе территория провинции выходит к побережью Тихого океана.

Административное деление 
Провинция включает в себя 2 коммуны:
 Токопилья. Административный центр — Токопилья.
 Мария-Элена. Административный центр — Мария-Элена.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили